Big 12 Tennis Championships 2009 steht für:

 Big 12 Tennis Championships 2009 (Herren), Herrentennisturnier
 Big 12 Tennis Championships 2009 (Damen), Damentennisturnier